Příjmení Krejsa nosí více osobností:

Krejsa
 Josef Krejsa – více jmen
 Vlasta Krejsa (1973–2007) – český kulturista
 Jiří Krejsa (1941–???) – český a československý politik KSČ a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění

Krejsová
 Jaroslava Krejsová (* 1937) – česká spisovatelka
 Marcela Krejsová (* 1958) – česká politička
 Petra Krejsová (* 1990) – česká tenistka

pseudonymy
 Vilém Krejsa (František Sekanina) – český básník a spisovatel

Externí odkazy